V soubojích 28. ročníku Slovenské fotbalové divize 1992/93 (jedna ze skupin 4. nejvyšší soutěže) se utkalo 16 týmů po čtyřech skupinách dvoukolovým systémem podzim – jaro.

Skupina Bratislava 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Západ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Střed 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 Zápas posledního kola mezi Baníkem Stráňavy a Spartakem Hriňová nebyl odehrán

Skupina Východ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 Energetiku Veľké Kapušany byly v průběhu sezóny odečteny dva body

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Új Szó (červen 1993) 

Slovenská fotbalová divize
Fotbal na Slovensku v roce 1992
Fotbal na Slovensku v roce 1993